Chiquinho ist der Buchtitel von:
 Chiquinho (Roman)

Chiquinho ist der Spielername folgender Personen:
 Chiquinho (Fußballspieler, 1946) (Francisco de Jesus Fernandes; 1946–2010), brasilianischer Fußballspieler
 Chiquinho (Fußballspieler, 1974) (Alexandre da Silva; * 1974), deutsch-brasilianischer Fußballspieler
 Chiquinho (Fußballspieler, 1989) (Francisco Sousa dos Santos; * 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Chiquinho (Fußballspieler, 2000) (Francisco Jorge Tomás Oliveira; 2000), portugiesisch-kapverdischer Fußballspieler
 Francisco da Silva Júnior (* 1961), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco dos Santos Queiró (* 1966), portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Miguel Simões Fragoso Dias (* 1973), portugiesischer Fußballspieler
 Francisco Nogueira de Sousa (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Gomes Andrade Júnior (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco da Cruz Delgado (* 1980), portugiesischer Fußballspieler
 Francisco Ribas Resende (* 1981), portugiesischer Fußballspieler
 Paulo Francisco da Silva Paz (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Cezar Barbosa Gonzaga (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Avani de Figueiredo (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Leonel Lima Silva Machado (* 1995), portugiesischer Fußballspieler